Лужница:

 Лужница () — род растений семейства Норичниковые.

Топонимы

Россия 
 Лужница — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Лужница — деревня в Бежаницком районе Псковской области.